Яков Александрович Казаков (28 декабря 1915, дер. Проявино, Витебская губерния — 23 марта 1989, Ленинград) — советский художник-монументалист и реставратор, член Ленинградского Союза художников, лауреат Ленинской премии, золотая медаль Академии художеств СССР.

Биография 
В 1935—1939 учился в Витебском художественном училище у И. О. Ахремчика 

Участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Учился в ЛИЖСА им. И. Е. Репина у Б. А. Фогеля. Более полувека занимался реставрацией монументальной и станковой живописи дворцово-парковых ансамблей Ленинграда и его пригородов, возглавляя бригаду мастеров-реставраторов, в состав которой входили художники-реставраторы Б. Н. Лебедев, Ю. Ф. Шитов, И. А. Алексеев, В. Г. Журавлёв. Под его руководством и при непосредственном участии были выполнены работы по воссозданию монументальной живописи в Исаакиевском соборе Петербурга, Екатерининском дворце в Царском Селе, по воссозданию погибших во время войны произведений монументальной живописи итальянских мастеров XVIII века во дворцах Петергофа, Павловска, Ораниенбаума, Гатчины, что и сегодня не имеет аналогов в мировой реставрационной практике.

За работу по реставрации монументально-декоративной и станковой живописи в памятниках архитектуры Ленинграда и пригородных дворцах-музеях в 1972 году был награждён золотой медалью Академии художеств СССР. В 1986 году за восстановление дворцово-парковых ансамблей пригородов Ленинграда был удостоен Ленинской премии.

Скончался 23 марта 1989 года на 74-м году жизни. Похоронен на  Царского Села.

К 100-летию со дня рождения Я. А. Казакова в музее-заповеднике «Царское Село» в Екатерининском дворце открылась экспозиция, посвященная его работам.

Примечания

Источники 
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л.: Художник РСФСР, 1987. — С. 53.
 
 Киселёва А. С. Казаков Яков Александрович // Страницы памяти: Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. — СПб.: Петрополис, 2014. — Кн. 1. — С. 455—457.

См. также 
 Лауреаты государственной премии Российской Федерации за 1993 год
 Ленинградский Союз художников

Ссылки 
 
 
 ОЗП 

Выпускники Витебского художественного училища
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Художники СССР
Художники России
Художники-реалисты
Художники-реставраторы России
Художники-реставраторы СССР
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга